Borgo Partenope, een plaats in de Italiaanse gemeente Cosenza
 Partenope, een opera in drie aktes van Georg Friedrich Händel

Zie ook 

 Parthenope